Montesquieu (Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu), een Franse filosoof
 Montesquieu Instituut, naar hem genoemd EU-instituut

 plaats in Frankrijk
 Montesquieu (Hérault)
 Montesquieu (Lot-et-Garonne)
 Montesquieu (Tarn-et-Garonne)

Zie ook 
 Ariège
 Montesquieu-Avantès, gemeente in kanton Saint-Girons
 Gers
 Montesquiou, gemeente in kanton Mirande
 Haute-Garonne
 Montesquieu-Guittaut, gemeente in kanton Saint-Gaudens
 Montesquieu-Lauragais, gemeente in kanton Toulouse 
 Kanton Montesquieu-Volvestre
 Montesquieu-Volvestre, gemeente in gelijknamig kanton
 Pyrénées-Orientales
 Montesquieu-des-Albères, gemeente in kanton Céret